

Biografia 
Romano, allievo di Vincenzo Restuccia, grazie alla sua personalità poliedrica e versatile, ha fatto parte per cinque anni di The Grandmothers, la storica band formata da ex componenti delle Mothers of Invention di Frank Zappa. In tour ininterrottamente per il mondo con personaggi come Jimmy Carl Black, Bunk Gardner, Don Preston e Sandro Oliva, ha dato un notevole apporto alla band. La sua attività ora si svolge in Italia come turnista (lavora con diversi artisti tra i quali Patty Pravo, Max Gazzè, Moony, Dbboulevard, Giancarlo Giannini, Rodolfo Laganà, Claudio Insegno) e insegnante.

Note

Collegamenti esterni